Drohiczyn kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Drahitjyn, ort, Brests voblast,

Polen 

 Drohiczyn (kommunhuvudort), Podlasiens vojvodskap, Powiat siemiatycki, 
 Drohiczyn (kommun), Podlasiens vojvodskap, Powiat siemiatycki, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar